Нижче наведено повний список міст Нідерландів, а також їхні оригінальні назви та провінції до яких вони входять.

Посилання 
 Карта Нідерландів на сайті World-Gazetteer.com

Нідерланди